

Села 
 Василівка — Херсонська область, Каховський район, Горностаївська селищна громада (до 2020 року — Горностаївський район)
 Василівка — Херсонська область, Каховський район, Любимівська селищна громада